Miqueas puede referirse a: 
Miqueas es un nombre de pila masculino de origen hebreo en su variante en español.
Miqueas, un profeta de Judá del 
Libro de Miqueas, libro del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj hebreo, atribuido al profeta anterior.